Прапор Перемоги — штурмовий прапор 150-ї ордена Кутузова II степені Ідрицької стрілецької дивізії
 Прапор Перемоги — миргородська районна україномовна газета
 Прапор Перемоги (газета, Калинівка)
 Прапор перемоги (газета, Охтирка)
 Прапор перемоги (газета, Радивилів)

Див. також 
 Прапор Перемоги (газета)
 Перемога (газета)
 Прапор
 Установлення Прапора Перемоги над Рейхстагом